Wesołowski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 23 653 osoby.

Osoby noszące nazwisko Wesołowski:
 Anatol Wesołowski (ur. 1918) – pułkownik
 Anna Maria Wesołowska (ur. 1954) – polska sędzia
 Bohdan Wesołowskiuk (1915-1971) – kompozytor lwowski, pierwszy ukraiński jazzman
 Bronisław Wesołowski (1870-1919) – komunista
 Franciszek Wesołowski (ur. 1914) – organista
 Grzegorz Wesołowski (ur. 1962) – piłkarz
 Jacek Wesołowski (ur. 1943) – artysta
 Jakub Wesołowski (ur. 1985) – polski aktor
 Jakub Wesołowski (ok. 1817-1891) – poseł do Sejmu Galicji III i IV kadencji (1870-1882), adwokat w Złoczowie
 Józef Wesołowski (1948-2015) – biskup rzymskokatolicki
 Krzysztof Wesołowski (ujednoznacznienie)
 Marian Wesołowski (ur. 1949) – polski polityk
 Mariusz Stefan Wesołowski (ur. 1950) – polityk
 Roman Wesołowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Wesołowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Wesołowski (ujednoznacznienie)
 Walenty Wesołowski (1895-1978) – inżynier rolnik
 Włodzimierz Wesołowski (ur. 1929) – socjolog
 Zdzisław Wesołowski (1927-1983) – piłkarz
 Zdzisław Pawel Wesołowski (ur. 1935) – pułkownik U.S. Army, ekonomista, administrator uniwersytetów, syn Stefana

Zobacz też 
 Wiesiołowski

Przypisy